“Frutero enmascarado” puede referirse a:

Frutero enmascarado: el nombre popular en Colombia de la especie de ave Ampelioides tschudii,

o

Frutero enmascarado: el nombre popular de acuerdo con la Sociedad Española de Ornitología y en Perú, de la especie de ave Pipreola pulchra.